Анато́лий Воло́дин:
 Володин, Анатолий Иванович (1921—1991) — Герой Советского Союза.
 Володин, Анатолий Николаевич (род. 1939) — советский футболист.